Łasicki ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Łasicki (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Jan Łasicki (1534–1602), polnischer Historiker und Theologe
 Maciej Łasicki (* 1965), polnischer Ruderer